Кратер Бечварж () — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название дано в честь чехословацкого астронома Антонина Бечваржа (1901—1965) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Грегори на севере-северо-востоке; кратер Лав на юго-востоке и кратер Нехо на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 67 км, глубина — около 2,75 км.

Вал кратера имеет полигональную форму, сильно разрушен. Юго-западная часть вала перекрыта сателлитным кратером  (см.ниже), к северной части вала примыкает сателлитный кратер . Высота вала над окружающей местностью составляет около 1300 м, объем кратера — 4000 км³. Дно чаши кратера отмечено множеством небольших кратеров. Местность вокруг кратера покрыта яркими породами, выброшенными при импакте, образовавшем кратер Нехо.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Бечварж J относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Снимки кратера с борта Аполлона-11, Аполлона-12, Аполлона-13, Аполлона-14, Аполлона-16, Аполлона-17. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны